Rampacher ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann von Rampacher (1854–1933), württembergischer General der Infanterie
 Karl von Rampacher (1822–1910), württembergischer Oberamtmann